Йоан Загоров е български футболист, вратар на Левски (София).

Кариера 
Юноша на Левски (София), започва в школата на сините през 2019 г. Младият вратар Йоан Заговор изведе Левски с капитанската лента в контролата със Созопол.

Стражът е само на 16 години и 4 месеца и така стана най-младият капитан на "сините" на този пост.

Рекордът до момента се държеше от Пламен Андреев, който изведе Левски с лентата на 17 години и 1 месец.

Абсолютен рекордьор за всички времена като най-млад капитан на Левски е легендата Георги Соколов, който получава тази чест едва на 16 години, 2 месеца.

Йоан Загоров се представи на много добро ниво срещу Созопол и спаси доста положения пред вратата си, с което заслужи бурните овации от публиката.

Вратарят е в школата на Левски от юли 2019 година. В момента е титулярен вратар на старшата възраст на "сините" и понякога взима участия в мачове на U17.

Успехи 
 Левски (София)

 Купа на България (1): 2022

Външни препратки 
 Профил на LevskiSofia.info
 Профил на Академия ЛЕВСКИ

Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Родени в София